Papyrus 18 (nach Gregory-Aland mit Sigel  bezeichnet) ist eine frühe griechische Abschrift eines Teiles der Bibel. Auf der Vorderseite enthält es das Ende von Kapitel 40 des Buches Exodus. Mittels paläographischer Bestimmungen wird dieser Text auf Ende des 2. Jahrhunderts datiert. Auf der Rückseite findet sich eine frühe Abschrift der Offenbarung des Johannes, enthält allerdings nur die Verse 1,4–7. Es handelt sich um einen Miniaturkodex. Hier lässt sich die Schrift in die Zeit des 3. oder 4. Jahrhunderts datieren.

Der griechische Text des Kodex repräsentiert den Alexandrinischen Texttyp. Aland ordnete ihn in Kategorie I ein. Diese Handschrift zeigt größte Übereinstimmung mit dem Codex Ephraemi. 

Der Papyrus wird zurzeit in der British Library (Inv. 2053v) in London aufbewahrt.

Text 
[Ιωαννης τα]ι[ς επτα] εκ[κλησ]ιαις
[ταις εν τη] Ασια χαρις υμειν και ειρη
[νη απο ο ων] και ο ην και ο ερχομε
[νος και απο τ]ων επτα πνευμα
[των α] εν[ω]πιον του θρονου αυ
[τ]ου και απο Ιη Χρ ο μαρτυς ο πι
στος ο πρωτοτοκος των νεκρω
και ο αρχων των βασιλεων της γης
τω αγαμωντι ημας και λυσαντι η
[μ]ας εκ των αμαρτιων ημων εν
[τ]ω αιματι αυτου και επιησεν ημ[ας]
[βα]σ[ιλ]ειαν ιερεις του θ[ε]ω και π[α]τρι
[αυτο]υ. αυτω το κρατος και η δοξα
[εις το]υς αιωνας αμην ιδου
[ερχε]ται μετα των νεφελων
[και οψε]ται αυτον πας οφθαλ
[μος και ο]ιτινες αυτον εξε

Siehe auch 
 Liste der Papyri des Neuen Testaments

Literatur 
Kurt Aland: Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments – in Verbindung mit Michael Welte bearb. von Kurt Aland. de Gruyter, Berlin/New York 1994, 2. neubearbeitete und ergänzte Auflage, ISBN 3-11-011986-2, (Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung Bd. 1).
 Bernard Pyne Grenfell; Arthur Surridge Hunt: Oxyrhynchus Papyri VIII. London 1911, S. 13–14.
 Philip W. Comfort and David P. Barrett, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001, S. 103–105.

Anmerkungen 

Septuaginta-Handschrift
Papyrus des Neuen Testaments
Oxyrhynchus Papyrus
Handschrift der British Library (London)